Le tournoi de tennis de Munich est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 se dispute du 10 au .

Helga Masthoff remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Schultze.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Munich

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1966
Munich
Sport en Allemagne en 1966
Août 1966